Termenul Coroana Română sau Coroana României se poate referi la:
 Simbolic, prin metonimie, la Monarhie în România, Dinastia Română sau Familia Regală a României
 Instituția Coroanei, o instituție administrativă a Statului Român - distinctă de persoana fizică a Regelui - care organizează activitățile publice de reprezentare națională ale Regelui și ale Familiei Regale
 Coroana de Oțel a Regelui României, simbol central independenței Statului Român și al Monarhiei românești
 Coroana de aur a Reginei Elisabeta a României
 Coroana de aur a Reginei Maria a României
 Ordinul „Coroana României”
 Reprezentarea grafică a Coroanei de Oțel, care ocupă locul cel mai important din Stema Regală a României - mare, medie și mică - deasupra scutului de culoare albastră
 Reprezentarea grafică a Coroanei de Oțel, aflată pe capul acvilei romane din stema republicană a României

Vedeți și
 Bijuteriile Coroanei Române
 Domeniile Coroanei Române